Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 60-as, továbbá -as, 60A, 60T, 60Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 60-as busz (Budapest)megszűnt
 60A busz (Budapest)megszűnt
 60A villamospótló busz (Budapest, 2014, 2018)megszűnt
 60B villamospótló busz (Budapest, 2014, 2018)megszűnt
 -as busz (Budapest)megszűnt

 60-as busz (Pécs)
 60A busz (Pécs)
 60T busz (Pécs)időszakos (temetői)
 60Y busz (Pécs)

 60-as busz (Szeged)
 60Y busz (Szeged)

 60-as busz (Tatabánya)megszűnt